Май Мураками (; род. 5 августа 1996, Сагамихара, Япония)  — японская гимнастка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в вольных упражнениях, двукратная  чемпионка мира (2017, 2021) в вольных упражнениях, серебряный призёр в многоборье и бронзовый призёр в вольных упражнениях чемпионата мира (2018).

Карьера

2012-2013 
Май дебютировала на чемпионате Японии 2012 года, где заняла одиннадцатое место в многоборье. На чемпионате мира 2012 года в Штутгарте, заняла второе место в команде. 

В 2013 году на турнире City of Jesolo Trophy она выиграла бронзу в команде и заняла 22-е место в многоборье.  На чемпионате Японии и на турнире NHK Cup заняла третье место в многоборье. На чемпионате мира 2013 года заняла четвертое место в вольных упражнениях.

2014-2015 
На чемпионате Тихоокеанского региона по спортивной гимнастике 2014 заняла четвертое место в команде, шестое в вольных, седьмое на брусьях и бревне и девятое в многоборье. Заняла шестое место в многоборье на чемпионате Японии и четвертое на и на турнире NHK Cup. На чемпионат мира 2014 года  заняла восьмое место в команде.  

В 2015 году на национальном чемпионате заняла десятое место в многоборье.  Она заняла восьмое место в многоборье на турнире NHK Cup, на чемпионате Японии она выиграла бронзу в опорном прыжке и золото в вольных.  На чемпионате мира, заняла пятое место в команде и шестое в многоборье.

2016 
На Кубке Америки, заняла шестое место в многоборье.  Затем она выиграла многоборье на национальном чемпионате, а также золото в вольных и бронзу на брусьях и бревне.  На турнире NHK Cup она заняла первое место в вольных, а также второе место в многоборье и серебро в опорном прыжке.  На чемпионате Японии она выиграла золото в вольных упражнениях и заняла четвертое место на брусьях. 

На Олимпийских играх 2016, заняла четвертое место в команде, также 14-е в многоборье и седьмое в вольных.

2017 
В 2017 году на национальном чемпионате выиграла золото в многоборье, на бревне и в вольных. На турнире NHK Cup выиграла многоборье, на бревне и в вольных, а также бронзу в опорном прыжке и на брусьях. На чемпионате мира 2017 года, выиграла вольные упражнения, а также заняла четвертое место в многоборье и бревне.

2018 
В 2018 году заняла второе место в многоборье на Кубке Америки.  На турнире Tokyo World Cup она выиграла в многоборье.  Затем она выиграла многоборье, бревно и вольные, как на национальном чемпионате, так и на турнире NHK Cup.  На Чемпионате мира 2018 года, заняла шестое место в команде, а также второе место в многоборье и третье в вольных.

2019 
В 2019 году завоевала бронзовую медаль в многоборье на Кубке Америки.

2020-2021 
В феврале было объявлено, что Май будет выступать на турнире Tokyo World Cup, которое будет 4 апреля.  Однако турнир был отменен из-за COVID-19. В сентябре на чемпионате Японии среди взрослых, выиграла золото в многоборье, опорном прыжке и вольных. 

На Олимпийских играх 2020, заняла 5-е место в команде и многоборье и третье место в вольных упражнениях, поделив одинаковые баллы с Ангелиной Мельниковой.

На чемпионате мира 2021, завоевала бронзовую медаль на бревне и золото в вольных упражнениях. После завоевания золотой медали в вольных упражнениях объявила о завершении карьеры.

Спортивные достижения

Примечания 

Гимнасты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике